Niemcy:
 Wittlingen – dzielnica Bad Urach
 Wittlingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach